Ямансу — топоним в России:

 Ямансу  — село в Новолакском районе Дагестана.

Ямансу — река в Дагестане, приток Аксая.
Ямансу — река в Кабардино-Балкарии, приток Баксана.